Мухамед Русланович Берхамов (род. 26 января 1994 года, Баксан, Кабардино-Балкария, Россия) — российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион ACB в полусреднем весе, боец Bellator в полусреднем весе, чемпион России по грэпплингу, чемпион вооруженных сил по армейскому рукопашному бою, чемпион кубка мира по боевому самбо.

Биография 
Родился в городе Баксан Кабардино-Балкарской Республики, по национальности кабардинец, окончил среднюю школу № 4 города Баксан, затем поступил и окончил Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет, параллельно занимался и выступал на любительских соревнованиях.

Является мастером спорта России по боевому самбо и рукопашному бою.

Статистика боёв 

|-
|Победа
|align="center"|14-0
| Джалил Уиллис
|Удушающий прием (гильотина)
|Bellator 268
|
|align="center"|1
|align="center"|4:05
|, Финикс
|
|-
|Победа
|align="center"|13-0
| Сиро Родригез
|Единогласное решение
|ACА 97
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Краснодар
|
|-
|Победа
|align="center"|12-0
| Бретт Купер
|Нокаут (удары)
|ACB 67
|
|align="center"|2
|align="center"|0:32
|, Грозный
|
|-
|Победа
|align="center"|11-0
| Шараф Давлатмуродов
|Болевой приём (рычаг локтя)
|ACB 55: Tajikistan
|
|align="center"|2
|align="center"|2:41
|, Душанбе
|
|-
|Победа
|align="center"|10-0
| Джейсси Тэйлор
|Болевой прием (рычаг локтя)
|ACB 48: Revenge
|
|align="center"|1
|align="center"|1:29
|, Москва
|
|-
|Победа
|align="center"|9-0
| Станислав Власенко
|Нокаут (удар)
|ACB 38: Breakthrough
|
|align="center"|1
|align="center"|0:25
|, Ростов-на-Дону
|
|-
|Победа
|align="center"|8-0
| Ронни Александр Ландета Утрера
|Болевой прием (рычаг локтя)
|ACB 28 young eagles
|
|align="center"|3
|align="center"|3:45
|, Нальчик
|
|-
|Победа
|align="center"|7-0
| Юрий Изотов
|Единогласное решение
|Tech-Krep FC- Prime Selection 7
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Краснодар
|
|-
|Победа
|align="center"|6-0
| Юрий Келехсаев
|Удушающий прием (треугольник)
|Tech-Krep FC- Prime Selection 6
|
|align="center"|1
|align="center"|3:15
|, Краснодар
|
|-
|Победа
|align="center"|5-0
| Салман Хайбулатов
|Удушающий прием (треугольник)
|Tech-Krep FC- Prime Selection 2
|
|align="center"|1
|align="center"|1:54
|, Краснодар
|
|-
|Победа
|align="center"|4-0
| Николай Прядко
|Удушающий прием («анаконда»)
|ACB 15-Grand Prix Berkut 2015 Stage 2
|
|align="center"|1
|align="center"|1:46
|, Нальчик
|
|-
|Победа
|align="center"|3-0
| Тофик Мусаев
|Удушающий прием («анаконда»)
|OC-Oplot Challenge 90
|
|align="center"|1
|align="center"|4:09
|, Харьков
|
|-
|Победа
|align="center"|2-0
| Нвер Каграмалян
|Удушающий прием («анаконда»)
|EFC-Emperor Fighting Championship 3
|
|align="center"|1
|align="center"|1:25
|, Ярославль
|
|-
|Победа
|align="center"|1-0
| Артем Шокало
|Единогласное решение
|OC-Oplot Challenge 28
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|, Харьков
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 Mukhamed Berkhamov — статистика профессиональных боёв bellator.com
 Мухамед Берхамов — статистика профессиональных боёв gidstats.com
 Mukhamed Berkhamov — статистика профессиональных боёв tapology.com

Бойцы смешанных единоборств России
Самбисты России